Thuesen ist der Familienname folgender Personen:

Jacob Thuesen (* 1962), dänischer Filmeditor und Filmregisseur
Martin Thuesen (* 1979), dänischer Basketballspieler